Markus Maria Winkler (* 2. Juni 1975 in Wilhelmshaven) ist ein deutscher Schauspieler und Sänger.

Leben 
Nach Abschluss seiner allgemeinen Hochschulreife und dem Grundwehrdienst in Hildesheim, zog er nach München. Während seiner Ausbildung an der Schauspielschule Zerboni in München, spielte er von 2001 bis 2004 in Stücken von Georges Feydeau, Gotthold Ephraim Lessing und Peter Handke unter der Regie von Ulrike Behrmann von Zerboni und Raidar Müller-Elmau mit Gastspielen in Serbien, Italien und Österreich.

Von 2004 bis 2006 spielte er unter der künstlerischen Leitung von Cordula Trantow beim Südbayerischen Theaterfestival u. a. in Stücken von William Shakespeare, Friedrich Dürrenmatt und Hugo von Hofmannsthal und bekam als Regieassistent Einblicke in das Fach Theaterregie.

Von 2005 bis 2011 war er regelmäßig mit dem Tourneetheater „Das Ensemble Jacob-Schwiers“ unterwegs. In dem Stück Martha Jellneck von Beate Langmaack verkörperte er die Figur des Zivildienstleistenden Thomas. Dieses Stück gewann 2006 den 1. Preis der Inthega. Es folgten Tourneen mit den Stücken Sara soll unter die Haube von Sam Bobrick und Jedermann von Hugo von Hofmannsthal. Mit diesem Stück gewann Das Ensemble Jacob-Schwiers ebenfalls den 1. Preis der Inthega.

2006 entwickelte er mit seinem Kollegen Jürgen Wegscheider die satirische Lesung LiteraTierisches. Später stieg er in Jürgen Wegscheiders Wilhelm-Busch-Abend, Buschiaden und andere Schmeicheleien mit ein. Mit diesen Produktionen gastieren sie bis heute im deutschsprachigen Raum.

Von 2008 bis 2014 spielte er mit seiner Kollegin Tina-Nicole Kaiser in seiner musikalischen Komödie Hysterische Profilneurosen in Dur und Moll, inszeniert von Barbara Weinzierl.

2010 feierte er sein zehnjähriges Bühnenjubiläum. Zu diesem Anlass nahm er die Produktion Der Ansager einer Stripteasenummer gibt nicht auf von Bodo Kirchhoff, inszeniert von Helga Seewann, sowie die Travestieshow, Die Tante singt, in sein Repertoire auf.

2012 ließ er sich an der „Tamala Clown Akademie“ in Konstanz im Bereich Clowntheater ausbilden und absolvierte seine stimmliche Weiterbildung bei der Opern-, Jazz- und Gospelsängerin Gail Gilmore.

2013 und 2014 stellte er zum ersten Mal in München seine szenischen Gesangsprogramme Showtime und Broadway-Melodien vor.

Sein Weihnachtsprogramm Zauber der Weihnacht geht seit 2014 auf Deutschland-Tournee. Ebenfalls 2014 entstanden zusammen mit Jürgen Wegscheider die szenischen Lesungen Der Vogel, scheint mir, hat Humor und das Kurt-Tucholsky-Programm Wo kommen die Löcher im Käse her? 2015 kam die Theaterproduktion Tilhelm Well hinzu, in Zusammenarbeit mit seinen Kollegen Jürgen Wegscheider und Wulf Schmid Noerr.

Im Mai 2015 wurde Winkler für das Stück 1 Mann 2 Jobs (nach Der Diener zweier Herren) von Carlo Goldoni, für die Rolle des Wirtes Aristide (ursprünglich Brighella), ans FestSpielHaus München engagiert. Für die Weihnachtszeit gestaltete er mit Jürgen Wegscheider die Lesung Humorvolles zur Weihnacht.

Sein Chanson-Abend We Got Rhythm mit dem Pianisten Paolo Tatafiore hatte 2016 in München Premiere.

Weblinks 
 Homepage von Markus Maria Winkler
 Profilseite Markus Maria Winkler von Theapolis

Theaterschauspieler
Deutscher
Geboren 1975
Mann